Alexandre Melnik peut désigner :
 Alexandre Melnik (né en 1958), politologue franco-russe ;
 Alexandre Melnik (né en 1958), réalisateur de cinéma et scénariste russe.